LOUD é uma organização profissional de esportes eletrônicos, skateboarding e entretenimento com sede em São Paulo, Brasil. Fundada em 28 de fevereiro de 2019 pelo influenciador Bruno "PlayHard" Bittencourt e pelos empresários Jean Ortega e Matthew Ho, a LOUD tornou-se uma das marcas mais populares do país, conquistando feitos como ser o primeiro time de esportes eletrônicos a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

A organização leva esse nome em inglês, LOUD, devido a sempre fazerem barulho por onde passam e atuam. Esse significado se faz jus até os dias atuais, pois a organização é uma das maiores do Brasil e sempre é favorita em tudo que disputa. A logomarca em formato de um triângulo deitado, trás a analogia do símbolo do YouTube (botão do play), onde a organização começou tendo bastante força, fazendo vários tipos de conteúdo pra a plataforma, onde inicialmente, sendo conhecida como uma grande organização de criação de conteúdo.

História 
Criada em 28 de fevereiro de 2019, a fim de ser uma organização influente de jogos de dispositivos móveis, a LOUD começou com uma equipe de Free Fire e em outubro de 2020, a Riot Games Brasil anunciou a LOUD como uma das equipes selecionadas para participar do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) a partir da temporada 2021. E em 2022, LOUD anuncia a entrada no Valorant com um elenco já montado, apresentado pelos líderes do grupo Gustavo "Sacy" Rossi e Matias "Saadhak" Delipetro.

Na passagem pelo jogo; Fortnite, a organização teve grandes nomes como Leonardo "Leleo" Arcanjo e Vinícius "Frosty", trazendo diversos títulos para a organização. Onde também, chegaram a disputar FNCS Invitational em Raleigh, Carolina do Norte, campeonato oficial da Riot em 2022. Mas em Novembro de 2022, a LOUD anuncia a saída de ambos jogadores e não se tem notícias de que a equipe irá continuar no competitivo do game. A organização Permanece apenas com os influenciadores CaioX e Ocastrin, que vieram do Fortnite mas fazem outros conteúdos atualmente.

Desde sua criação a organização vem crescendo de forma constante, tanto em números, quanto em popularidade. Com sua nova fase, a organização se tornou a quarta equipe mais assistida no mundo em agosto de 2022 na Twitch, sendo a única organização brasileira a estar dentro do top 10.

Atualmente a LOUD é a maior organização brasileira em questão de seguidores, se torna a equipe mais seguida no Instagram do mundo e assume no final de 2022, a 2° colocação de organização de esports com mais seguidores mundialmente, passando dos seus 35 milhões em todas as redes sociais

Em outubro de 2022, a organização fez uma das maiores contratações desde sua criação. Com a grande popularidade do Iran, conhecido mais como Luva de Pedreiro, a LOUD anúnciou que ele é o primeiro embaixador da organização, visando mais visibilidade para dentro da org, como para o próprio Luva.

Divisões Atuais

Free Fire 
2019

No primeiro split competitivo da organização, a equipe conseguiu uma 8° colocação na segunda temporada da Pro-League, oque futuramente se tornaria a LBFF. Já acostumados com a game play um dos outros, a Equipe disputou bravamente a terceira temporada da pro league no mesmo ano, onde o primeiro e segundo colocado iam para o FFWS, mundial que aconteceria no Rio de Janeiro. A disputa pelo título durou até a última queda, onde o Corinthians FF acabou se consagrando o grande campeão com mais de 700 pontos de diferença da LOUD que ficou em segundo com 1745 pontos.

FFWS 2019

Com grandes expectativas nos dois times brasileiros, o time alvinegro se destacou mais, com partidas bastante apertadas e frustrantes, lutaram pelo título mundial contra a equipe russa, Sbornaya ChR. A LOUD parecia não se encontrar nas partidas e com um resultado medíocre e abaixo da média do que foi mostrado no campeonato brasileiro, acabou ficando na 9° colocação final, gerando até mesmo na última queda, um meme icônico com o ex-jogador da organização, Samuel ''Bradoock''.

2020

No início do ano, a equipe disputou a COPA América, que aconteceria na Cidade do México. Com uma disputa pertinente pelo título, a LOUD teve um desempenho melhor ficando com 400 pontos de vantagem do segundo colocado e garantiu o primeiro título oficial para organização. Com a entrada do novo competitivo, a equipe passou para a grande final do primeiro split, em uma disputa acirrada, conseguiram o 3° lugar na tabela final da competição. No meio do ano aconteceu A C.O.P.A. FF, campeonato também gerido pela Garena Free Fire, onde 12 equipes selecionadas, já disputavam a final. E com um resultado péssimo, a equipe ficou em 11° lugar na tabela, trazendo angústia, já que haviam mostrado um resultado bom no campeonato anterior.

No final do ano, onde aconteceu a terceira edição da LBFF, a equipe repetiu o péssimo resultado na longa fase de pontos, ficando na 13° colocação da tabela, onde teriam que jogar uma fase de acesso, para poder voltar a jogar a grande elite da competição em 2021. Mas isso não foi problema, onde acabaram ficando em 1° lugar, voltando para Série A da liga.

2021

Já começando o competitivo do ano, a organização vinha com jogadores novos, para melhores resultados. Com uma fase de pontos regular, disputaram a grande final com garra, brigando pelo título até a última queda. Fechando a queda, foi passado que a LOUD havia empatado a pontuação com outra equipe, e pelo critério de desempate, o Fluxo acabou levando o título de grande campeão, por ter um 'booyah' a mais que a LOUD.

FFWS 2021

Com a segunda colocação, tiveram a chance de jogar o mundial de Free Fire, tendo que passar por uma fase de entrada, onde isso não foi problema, a equipe ficou em 2° colocado na tabela final e conseguiram vaga para a final do Mundial, em Singapura. Com grandes expectativas, a LOUD fez partidas incríveis, mas infelizmente tinham uma grande pedra no seu caminho em busca do segundo título internacional, a Phoenix Force. Equipe que no qual dominou o campeonato, com 4 'booyah' além do titulo de grande campeã mundial, e logo após a LOUD, em segunda colocação.

*Nesse mesmo ano ocorreram mais duas edições da LBFF, onde a equipe conseguiu uma 10° e 4° colocação na tabela da grande final.

2022

Pra começar um ano mágico, tiveram uma fase de pontos regular e na média de outras grandes equipes. E finalmente, na grande final, depois de bater na trave algumas vezes, a LOUD conseguiu conquistar seu primeiro título da LBFF no primeiro split do ano. Pela primeira vez sem muita disputa, a equipe já era a grande campeã antes mesmo de acabar a última queda. Título muito importante para organização, pois Free Fire foi o jogo de entrada no mundo dos Esports.

Com chances de adquirir mais um título, na C.O.P.A. FF, a LOUD vinha fazendo ótimas partidas, disputando cada abate e colocação em busca do grande pódio, que valia R$1 MILHÃO de reais. Na última partida, disputaram o 'booyah' decisivo para o título, mas infelizmente perderam, ficando em 3° lugar na queda e em 2° lugar na tabela final da competição, perdendo por menos de 7 pontos de diferença pro primeiro colocado.

FFWS 2022

Com o título da liga brasileira, mais uma vez a organização foi para o mundial de Free Fire, dessa vez, com acesso direto à final, na cidade de Sentosa. Porém, não conseguiram repetir a grande campanha feita no ano anterior, com uma série de erros nas partidas, finalizaram sua participação com um 7° lugar na tabela da grande final do Mundial.

Na 8° edição da LBFF, no final do ano, a LOUD com certeza vinha como favorita pelo grande desempenho na copa. Com uma fase de pontos excelente, ficando em 3° lugar, a equipe não conseguiu trazer o bi-campeonato, ficando na 8° colocação na tabela final da grande final.

Campeonatos Notáveis 

{{Elenco atual de esporte eletrônico|última_atualização=18 de fevereiro de 2023|equipe_ref=|jogo_nome=Free Fire|equipe_nome=NOISE|cor_fundo1=#FFFFFF|cor_letra1=#000000|cor_letra2=#FFFFFF|cor_fundo2=#006400|posição=não|c1_j1_id=Thurzin|c1_j1_país=|c1_j1_nome=Arthur Fernandes|c1_j2_id=Next |c1_j2_país=|c1_j2_nome=Kauã Silva|c1_j3_id=Leozin|c1_j3_nome=Leonardo Garcia|c1_j3_país=|c1_j4_id=Mito|c1_j4_nome=Victor Gabriel|c1_j4_país=|treinador_nome=   Victor “VT” Tadeu (C)|c1_j5_id=|c1_j5_país=|c1_j5_nome=|c1_j6_id=|c1_j6_país=|c1_j6_nome=}}

 League of Legends 2021Com a entrada da equipe nas franquias do CBLOL, vinham com uma equipe com grandes chances de playoffs. Com jogos regulares, a equipe garantiu uma 4° colocação e logo na estreia garantiu sua vaga nas eliminatória do campeonato. Nas quartas de finais, a equipe confrontou a tradicional PaiN Gaming, a LOUD começou ganhando os 2 primeiros jogos, mas pela primeira vez na história do campeonato, a PaiN conseguiu virar o jogo trazendo um reverse sweep, fechando a rodada por 2 a 3 e eliminando a LOUD.

No segundo Split a equipe veio com algumas mudanças e na fase de pontos ficaram em 5° lugar, empatados com a RED Canids. Nos playoffs, a equipe enfrentou a Rensga e perderam por 0 a 3, sendo eliminados mais uma vez nas quartas de finais de uma eliminatória.2022Depois de grandes reformulações na line-up de LOL, a LOUD garantiu vaga nos playoffs do segundo split, após terem ficado de fora no primeiro split de 2022. O começo da fase de pontos foi conturbado, mas a equipe soube se organizar e se entender e fizeram uma final da fase de pontos excelente, com mais de 5 vitorias consecutivas. Nos playoffs, a LOUD vence a Red Canids por 3 a 1, avançam e no jogo contra PaiN, pela fina Upper, perdem o jogo por 2 a 3, caindo para Lower bracket pegando a Fúria. A equipe vence os panteras por 3 a 0 e voltam a pegar a PaiN pela grande final do CBLOL, no qual venceram por 3 a 0 em jogos sem muitas dificuldades e se consagram os grandes campeões do CBLOL segundo split de 2022, quebrando todo favoritismo dos tradicionais que vão para seu 4° vice campeonato.World Championships 2022Com a entrada no play-in do Worlds 2022 a LOUD não teria um caminho fácil até a fase de grupos, embora tenha caído em grupo com times de menos favoritismo. Ao fim dos 6 dias de play-in, a LOUD encerra com o saldo de 3 a 3. Embora tenham perdido a MD5 para DFM por 3 a 1 sendo eliminada da disputa pela fase de grupos, esse foi o melhor resultado de um time brasileiro em campeonato internacional de LOL, conseguindo ganhar dos Europeus, Japoneses e até mesmo dos grandes carrascos da Oceania. A equipe brasileira mostrou garra, mostrando que o cenário ainda está mais vivo do que nunca, e com grandes evoluções. Os jogos vencidos pela LOUD sem contar a MD5, foi de longe jogos totalmente dominados pela equipe, podendo até ser considerado como Stomp devido a tamanha soberania, mas não foi o suficiente para nossa permanência no campeonato.

 Campeonatos Notáveis 

 Campeonatos Notáveis 

 Valorant VCT Brasil: 2022-1A LOUD teve um ótimo resultado desde o qualify, perdendo apenas um mapa, até o final da primeira etapa do VCT BR, perdendo apenas dois mapas. Foi a única equipe a ter resultados constante, sem ter nenhuma derrota. Com todo esse brilhantismo, a equipe conseguiu em seu primeiro split, ser  grande campeã do VCT BR em cima da NIP por 3:0, tendo vaga a o Master Reykjavik, campeonato de grande expressão que seria disputada na Islândia. VCT 2022: Masters - ReykjavíkCom uma equipe formada a pouco menos de 5 meses, a LOUD foi a equipe com menos expectativas a ter um ótimo resultado no torneio, batendo grandes favoritos como G2 eSports e a Team Liquid, conseguiram a classificação para a final. Na grande decisão, a equipe enfrentou a OpTic Gaming, na qual haviam vencido na semifinal upper por 2:1, mas por pequenos detalhes, custou oque seria o primeiro título brasileiro internacional de Valorant, ficando então 0:3 para OpTic, e os brasileiros em segundo lugar do torneio.VCT Brasil: 2022-2Sem demostrar nenhum abalado pelo campeonato anterior, a LOUD manteve sua line, na qual era a atual campeã. Com um melhor entrosamento, a equipe mostrou seu alto nível relacionado as demais equipes, dessa vez, sem perder nenhum mapa e com incríveis 7 vitórias consecutivas, conseguiram o bi-campeonato brasileiro, novamente em cima da NIP por 3:0. Além de sair campeão, a equipe também iria disputar o Master Copenhagen, que aconteceria na Dinamarca.VCT 2022: Masters - CopenhagenEm decorrência seus últimos campeonatos, a equipe brasileira vinha com grande favoritismo dessa vez, enfrentando logo de cara a equipe latam, Krü eSports, a LOUD estreou seu segundo campeonato mundial com derrota. Logo após, enfrentariam novamente a Optic, equipe que foi campeã em cima da LOUD no master anterior. Pelos mesmos erros e detalhes decorrentes das partidas, o time foi eliminado do Master, em 12/13° lugar, quebrando totalmente as expectativas dos torcedores que por ela torciam.Valorant Champions 2022Com o resultado acumulado dos campeonatos do ano de 2022, a equipe conseguiu pontos o suficiente para disputar o Champions, campeonato mundial mais importante de Valorant. A LOUD vinha se provando a tempos que era uma equipe forte e difícil de ser batida, e isso foi se provando cada vez mais no decorrer do Campeonato. Com viradas de placar incríveis em quase todos os jogos da Champions, e vindo perder mapas somente para sua rival OpTic, a LOUD chega na grande final depois de bater grandes equipes, como DRX, Zeta Division, Leviatã e a própria OpTic.

A final seria decidida entre OpTic e LOUD, assim como no primeiro master de 2022, só que dessa vez o título seria mais importante. Até o momento, o confronto entre as duas equipes estava 3:2 em vitórias para OpTic, além de estarem disputando o maior título que uma equipe possa ter, empataria esse grande clássico, e definiria a melhor equipe do ano. A vitória era algo almejado pelos brasileiros, mas o resultado do primeiro master ainda não havia sido esquecido. A LOUD começou os 2 primeiros mapas muito mal, mas soube se encontrar nas partidas, trazendo come-backs arrepiantes e vencendo os dois primeiros mapas. Com isso, a OpTic conseguiu vencer o terceiro mapa, mas a LOUD vinha melhor, e fechou a grande final por 3:1, se consagrando a grande campeã.

- Em solo internacional, nos conseguimos o primeiro título mundial de Valorant, foi lindo acompanhar a trajetória desse time, diga-se de passagem, merecedores[...] Foram palavras ditas de influenciadores e pro players do cenário, após a vitória da equipe.VCT 2023: LOCK//INCom a entrada do time nas franquias do jogo, a riot anuncia um lock//in com todos os times selecionados antes do campeonato principal. Sendo um campeonato mais difícil que o próprio Champions, pois, perdendo a série MD3 seria eliminando de cara. A equipe vinha em busca desse título que daria mais uma vaga para a América, podendo ter 4 times jogando o próximo master.

No primeiro duelo, enfrentaram a equipe equipe sul-coreana Geng.G, foram dois mapas apertados e ganho no detalhe pela equipe brasileira, principalmente no segundo mapa, vencendo na prorrogação pelo placar de 14 : 12, fechando 2 x 0, mantendo-se no campeonato.

No segundo jogo seria contra a equipe Francesa Karmine Corp, jogo hypado pela comunidade onde teria o embate de duas grandes torcidas. Com grande atuação do jogador, Nivera, conseguiram proporcionar um grande duelo, mas o grande poder bélico da LOUD garantiu a vitória na série, por 2 x 0 novamente.

O que seria o jogo mais difícil até então, contra a NRG, que veio mantendo 3 dos principais jogadores da antiga OpTic Gaming. O primeiro mapa foi um baita jogo da equipe brasileira e prometia ser uma série fácil, mas a equipe norte Americana conseguiu ganhar o segundo mapa na prorrogação por 15 : 13. Ficando tudo pro último mapa, os jogadores brasileiros se provaram levando ponto a ponto ate a prorrogação. Os grandes nomes desse mapa foram os dois novos jogadores da LINE, Cauan e Tuyz, ganharam os clutch decisivos, 1x1 importantes, e conseguiram fechar o mapa por 18 : 15, ficando 2 x 1 derrotando a NRG e mostrando seu grande favoritismo.

Na semi final, pegaram a DRX, outra equipe sul-coreana. A DRX vinha de vitórias por 2 x 1, sabíamos que era um time forte, mas possível de ser batido. A LOUD começou ganhando os dois primeiros mapas com um certo conforto, e parecia se encaminhar para um 3 x 0, mas os sul-coreanos mostraram pra que vieram, entendendo o jogo da LOUD, emplacaram 2 mapas na sequência, levando novamente, tudo para o último mapa. Mas o último mapa seria uma Ascent, o que até então era o melhor mapa da LOUD. Mesmo tendo a pressão de ter perdido os dois últimos mapas, a equipe se encontrou no jogo novamente e conseguiram fechar a série com maestria, eliminando a DRX por 3 : 2 e garantindo sua grande vaga na final.

A grande final foi contra a FNATIC, se mostrava ser um time forte, e com sede de levar o grande troféu. Os Europeus começaram muito bem a série, fazendo 0 x 2 em mapas, deixando os torcedores nervosos e aflitos com o receio de uma série rápida e avassaladora da equipe. Mas após a pausa para o terceiro mapa, a equipe brasileira achou o caminho, e abalaram os europeus ganhando os dois mapas que precisava para decidir tudo no último mapa, que seria Icebox. Todos estavam confiantes, o estádio do Ibirapuera estava enlouquecendo. A LOUD''' fez a primeira metade vencendo, e ganhou os dois pistols rounds, ficando 11 : 3 para a equipe, mas o nervosismo pra fechar o mapa, e pela primeira vez em um campeonato internacional ter a chance de fazer um reverse sweep, começaram a perder round a round, oque parecia ser o segundo título internacional pro Brasil, começava a ser um pesadelo. A FNATIC empatou o placar, mas conseguimos levar para prorrogação, porém não foi o suficiente, eles conseguiram virar o placar ficando 12 : 14, levando a série e o título em solo brasileiro. O ginásio que estava eufórico e barulhento ficou extremamente em silêncio.

 Disse o IGL Saadhack''

Campeonatos Notáveis 

Depois de muitos pedidos de fãs sobre, a organização anúnciou em janeiro de 2023, sua primeira line up Inclusiva, no Valorant. Essa que no atual momento é a primeira e única equipe ''feminina'' na organização, vem com bastante expectativas para poder repetir a mesma história emocionante e eletrizante, assim como a equipe mista, também de Valorant.

Divisões Antigas

Fortnite
Em junho de 2020, a LOUD começou a jogar as competições do Fortnite. Ao longo, foram sete jogadores que passaram pela organização. Em novembro de 2022, a LOUD anunciou sua saída do cenário competitivo do Fortnite.

Prêmios e Indicações

Times de esportes eletrônicos do Brasil
Equipes de League of Legends
Equipes de Valorant
Premiados com o The Game Awards